Голубев Архип Тихонович (19 ноября 1910 г., с. Розалиевка, Васильковский уезд, Киевская губерния, ныне в составе Белоцерковского района Киевской области Украины – 22 октября 1987 г., Москва) – советский военачальник, генерал-полковник (1966). Участник Великой Отечественной войны.

Молодые годы 
Украинец. Работал механиком в зерносовхозе.

В Красную Армию был призван в ноябре 1932 года Морозовским районным военкоматом Ростовской области.

Великая Отечественная война 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. С июня 1941 по август 1942 воевал на Южном фронте, военный комиссар 168-го артиллерийского полка. В 1942 году был в звании батальонного комиссара. С августа 1942 по январь 1943 года воевал на Закавказском фронте, находясь на штабных должностях в штабах 18-й и 56-й армий. Участник битвы за Кавказ.

С июля 1943 года – командир 207-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии в 21-й и в 47-й армиях Западного фронта. Был ранен 31 августа 1943 года. В ходе Смоленской наступательной операции 30 августа 1943 года его полк первым ворвался в город Ельня, нанёс врагу большой урон и захватил 80 пленных, а всего в этой операции с 28 августа по 2 сентября полк с боями прошёл свыше 50 километров и освободил 18 населённых пунктов. За эту операцию награждён орденом Красного Знамени. За отличные действия полка в тяжелой Полесской операции, когда в марте 1944 года его воины отразили несколько попыток немцев прорваться к окруженной в Ковеле группировке, был награждён орденом Отечественной войны. Во главе того же успешно действовал в Белорусской наступательной операции, в период 18-25 июля 1944 года с ходу форсировал реку Западный Буг, овладел городом Влодава, уездным центром Ломазы и тремя крупными населенными пунктами. В бою только за один из них – Дубово, его полк отрезал и полностью истребил немецкий батальон, захватив при этом 91 пленного (в том числе и командира батальона). Награждён орденом Суворова 3-й степени.

В конце 1944 года стал заместителем командира 76-й стрелковой дивизии по строевой части. В начале Висло-Одерской операции отличился при прорыве долговременной немецкой обороны, грамотно организовав бой на порученном ему участке (орден Кутузова).

Послевоенная служба 
С июня 1946 года – командир 49-й пулемётно-артиллерийской дивизии Дальневосточного военного округа, с июня 1950 по январь 1954 года – командир 116-й стрелковой дивизии. 

В 1954 году окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. После учебы вновь много лет служил в войсках Дальневосточного военного округа: с октября 1954 года — начальник отдела боевой подготовки штаба 15-й армии Дальневосточного военного округа, с мая 1956 года – командир 43-го стрелкового корпуса (в мае 1957 года был переформирован в 43-й армейский корпус), с октября 1958 года — заместитель командующего войсками округа по тылу. С ноября 1962 года служил начальником тыла — заместителем главнокомандующего войсками Группы советских войск в Германии по тылу. С января 1968 по июль 1975 года служил начальником тыла Московского военного округа. В октябре 1975 года уволен в отставку. 

Жил в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Являлся членом ВКП(б)/КПСС с 1932 года.

Воинские звания 
 подполковник (1942), 
 полковник (18.08.1944), 
 генерал-майор (3.08.1953), 
 генерал-лейтенант (7.05.1960), 
 генерал-полковник (7.05.1966).

Награды 
В годы войны был награждён орденом Ленина (23.02.1942), орденом Красного Знамени (11.9.1943), орденом Суворова III степени (25.08.1944), орденом Кутузова II степени (6.04.1945), орденом Отечественной войны I степени (13.04.1944), медалями «За боевые заслуги» (3.11.1944), «За оборону Кавказа» (1944). В послевоенные годы также неоднократно награждался орденами и медалями: вторым орденом Ленина, вторым, третьим и четвёртым орденами Красного Знамени, вторым орденом Отечественной войны I степени (11.03.1985).

Примечания

Литература 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 1. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2013. — ISBN: 978-601-7378-16-5. — С. 72—74.

Ссылки 
 Наградные документы А. Т. Голубева // ОБД «Память народа»
 Голубев 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Политработники Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Похороненные на Кунцевском кладбище